Dresdner SC – klub piłki nożnej mężczyzn
 Dresdner SC – klub siatkówki kobiet